С́или безп́еки і обор́они — збірна назва двох понять, визначених законодавством України: сил безпеки та сил оборони України. Є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше.

Поняття «Сили оборони» широко вживається в офіційних документах, заявах посадовців та в медіа, на позначення всіх підрозділів та органів, які захищають суверенітет України, в тому числі: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо.

Визначення 
Вперше поняття визначені в Воєнній доктрині України від 24 вересня 2015 року (втратила чинність 2021 року):сили безпеки — державні правоохоронні та розвідувальні органи, сили цивільного захисту та органи загальної компетенції, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення національної безпеки України.сили оборони — Збройні Сили України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту, інші утворені відповідно до законів України військові формування, а також правоохоронні та розвідувальні органи, в частині залучення їх до виконання завдань з оборони держави.Актуальним на кінець січня 2023 року є визначення в Законі про національну безпеку від 2018 року:сили безпеки — правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, сили цивільного захисту та інші органи, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення національної безпеки України.сили оборони — Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави.

Примітки 

Військові формування України
Правоохоронні органи України